GRP steht als Abkürzung für: 
 Gastrin Releasing Peptide oder Polypeptid 148, einer von mehreren Faktoren, die die Gastrin-Freisetzung fördern
 Generation Research Program des Humanwissenschaftlichen Zentrums der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Gentoo Reference Platform, Paket-CD für Gentoo Linux
 Glass-reinforced plastic, englische Bezeichnung für glasfaserverstärkten Kunststoff
 Graphische Ressourcenplanung in der Produktionsplanung 
 Gross Rating Point, Begriff aus der Mediaplanung
 Gross Regional Product in den Wirtschaftswissenschaften, in Abgrenzung zum Gross domestic product (GDP)
 GRP Records, ein amerikanisches Plattenlabel für Fusion, Latin- und zeitgenössischen Jazz
 GRP Systems & Fabricators, ehemaliger philippinischer Automobilhersteller
 Gruppe Revolutionärer Pazifisten
 German RolePlay Deutschlands bekanntester und größter SA-MP Server
 Grande Randonnée de Pays, regionale Rundwanderwege in Frankreich

G.R.P. steht als Abkürzung für:
 G.R.P., Georges et René Paul, ein ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen

Abkürzung